

Cognomi
Alexandre Antoine Marolles (1705-1751 ?), pittore miniaturista francese
Claude Marolles (1753-1794), ecclesiastico e uomo politico francese
Gervais-François Magné de Marolles, (1727-1792), bibliografo erudito francese
Michel de Marolles (1600-1681), ecclesiastico, traduttore e storico francese
Nicolas-Michel Quatresolz de Marolles (1733-1817), uomo politico francese

Geografia
Marolles è il nome di alcuni comuni francesi:

 Marolles – Calvados
 Marolles – Loir-et-Cher
 Marolles – Marna
 Marolles – Oise
 Marolles-en-Beauce – Essonne
 Marolles-en-Brie – Senna e Marna
 Marolles-en-Brie – Valle della Marna
 Marolles-en-Hurepoix – Essonne
 Marolles-lès-Bailly – Aube
 Marolles-les-Braults – Sarthe
 Marolles-les-Buis – Eure-et-Loir
 Marolles-lès-Saint-Calais – Sarthe
 Marolles-sous-Lignières – Aube
 Marolles-sur-Seine – Senna e Marna

Altro 
 Marolles – antico quartiere di Bruxelles, Belgio